Der Name Alterswil steht für verschiedene Orte in der Schweiz:

 Alterswil, eine Gemeinde im Kanton Freiburg
 Alterswil, ein Weiler in der Gemeinde Oberthal, Kanton Bern
 Alterswil, eine Siedlung in der Gemeinde Flawil, Kanton St. Gallen